CISP peut faire référence :
au Centre international de séjour de Paris
à la Classification internationale des soins primaires